Болотце — топоним.
 Болотце — небольшое болото.
 Болотце — деревня в Новогрудоском районе Гродненской области (Белоруссия)
 Болотце — бывшее название села Болотцы в Касимовском районе Рязанской области (Россия).
и гидроним:
 Болотце — река в Ленинградской области, приток реки Саба.